Op de camping (Ome Henk), een nummer van me Henk uit 1995.
Op de camping (Rob Ronalds), een nummer van Rob Ronalds uit 2010.